Alt steht für:
 Alt (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Alt (Stimmlage), tiefere Frauen- oder Knabenstimme oder sehr hohe Männerstimme
 Alt (Taste) auf PC-Tastaturen
 Altbier, dunkle obergärige Biersorte
 Olt (Fluss), linker Nebenfluss der Donau in Rumänien

alt steht für:
 fortgeschrittenes Lebensalter, siehe Alter
 Südaltaisch, laut ISO-639-3-Code, siehe Altaisch (Turksprache)
 das Attribut alt zur Angabe von alternativem Text im HTML, siehe Hypertext Markup Language #Syntax

 ALT steht für:
 ALT (Album), ein Musikalbum der Progressive-Rock-Gruppe Van der Graaf Generator
 ADAC Luftfahrt Technik GmbH, siehe ADAC #Beteiligungen
 Alanin-Aminotransferase, ein Leberenzym
 SCR Altach, Fußballverein in Vorarlberg, Österreich
 Hamburg-Altenwerder in der Fischereinummer von Fischerbooten
 alterierte Akkorde in der Musik, siehe Alteration (Musik)
 AnrufLinienTaxi, Sonderform des ÖPNV, siehe ÖPNV-Sonderformen #Anruflinienbus, Rufbus, Taxibus
 Anti-Leech-Tracker, zur Kontrolle des Verkehrs im BitTorrent-Netzwerk, siehe BitTorrent #Anti-Leech-Tracker (ALT)
 Approach and Landing Tests, Anflug- und Lande-Testprogramm für das Space Shuttle
 Arbeitsgemeinschaft für liturgische Texte, Arbeitsgruppe der christlichen Kirchen des deutschen Sprachgebietes
 Argonlaser-Trabekuloplastik, Laserbehandlung zur Senkung des Augeninnendrucks bei Grünem Star, siehe Augenoperation #Glaukom-Operationen

Siehe auch:
 Ahlt (Michael Ahlt)
 Alte (Begriffsklärung)

Abkürzung